Herlen kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Herlen (distrikt i Mongoliet, Dornod), 
 Herlen (distrikt i Mongoliet, Chentij), 

Robotskapade Mongolietförgreningar